Ро́бертс (, від імені Роберт, ) — англійське (валлійське) прізвище, що означає син Роберта.

Відомі носії прізвища

А 
 Адам Робертс (;  1965) — британський письменник-фантаст, доктор філософії.

Б 
 Бартолом'ю Робертс (; 1682—1722) — один із найуспішніших та найвідоміших піратів усіх часів.
 Білл Робертс (; 1912—2001) — британський легкоатлет, олімпійський чемпіон (1936).

В 
 Веслі Робертс (;  1997) — новозеландський плавець, учасник Олімпійських Ігор 2016 року.

Г 
 Гері Робертс (;  1966) — канадський хокеїст.
 Гіл Робертс (;  1989) — американський легкоатлет, олімпійський чемпіон (2016).
 Горді Робертс (;  1957) — американський хокеїст, захисник.

Ґ 
 Ґреґорі Девід Робертс (;  1951) — австралійський письменник.

Д 
 Даллас Робертс (;  1970) — американський актор.
 Девід Робертс (; 1796—1864) — шотландський художник.
 Джастін Робертс (;  1979) — американський ринг-анонсер.
 Джеймс Робертс (;  1991) — австралійський плавець, олімпійський медаліст (2016).
 Джейсон Робертс (;  1978) — гренадський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Джим Робертс (; 1940—2015) — канадський хокеїст.
 Джо Робертс (; 1871—1923) — американський актор німого кіно.
 Джозеф Дженкінс Робертс (; 1809—1876) — перший і сьомий президент Ліберії
 Джон Робертс (;  1955) — американський юрист, голова Верховного суду США з 29 вересня 2005 року.
 Джулія Робертс (;  1967)— американська кіноакторка.

Е 
 Еван Робертс (; 1878—1951) — євангеліст і провідна фігура валлійського відродження 1904—1905.
 Ед Робертс (; 1941—2010) — американський інженер, підприємець і лікар.
 Едіт Робертс (; 1899—1935) — американська актриса німого кіно.
 Емма Робертс (;  1991) — американська поп-співачка та акторка.
 Ерік Робертс (; нар. 1956) — американський актор.

К 
 Кенні Робертс (;  1951) — американський колишній професійний мотогонщик і власник гоночної команди.
 Керрі Робертс (;  1985) — американська виконавиця сучасної християнської музики.
 Кіт Робертс (; 1935—2000) — англійський письменник-фантаст та художник.
 Кіян Робертс (;  1994 — гаянський футболіст, воротар.

Л 
 Лідія Джейн Робертс (; 1879—1965) — американська дієтолог, піонер у дієтичному харчуванні в дитячому віці.

Н 
 Нікола Робертс (;  1985) — британська співачка, автор пісень, акторка.
 Нора Робертс (, уроджена — Елеонора Марі Робертсон Ауфем-Брінк Вайлдер, ; 1950) — американська письменниця.

О 
 Орал Робертс (; 1918—2009) — християнський проповідник, один з піонерів «телевізійного євангелізму».

П 
 Патрік Робертс (;  1997) — англійський футболіст, крайній півзахисник.
 Пет Робертс (;  1936) — американський політик-республіканець.

 Пол Крейг Робертс (нар. 1939) — американський економіст.

Р 
 Річард Робертс (;  1943) — британський біохімік та молекулярний біолог.

С 
 Селлі Робертс (;  1980) — американська борчиня вільного стилю, дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу.
 Стів Робертс (;  1980) — валлійський футболіст, захисник.
 Сьюзен Робертс (;  1939) — південноафриканська плавчиня, бронзова медалістка Олімпійських Ігор 1956.

Т 
 Тайлер Робертс (;  1999) — валлійський футболіст ямайського походження.
 Таня Робертс (; 1955—2021) — американська акторка та модель.
 Теодор Робертс (; 1861—1928) — американський актор театру і кіно.
 Томас Вільям Робертс (; 1856—1931) — австралійський художник.
 Тоні Робертс (;  1939) — американський актор.

Ф 
 Фред С. Робертс (;  1943) — американський науковець, професор математики в Rutgers University.
 Френк Робертс (; 1893—1961) — англійський футболіст.

Примітки